Kaptur steht für:
 Renault Kaptur

Kaptur ist der Familienname folgender Personen:
 Marcy Kaptur (* 1946), US-amerikanische Politikerin
 Wadsim Kaptur (* 1987), weißrussischer Wasserspringer

Siehe auch:
 Renault Captur
 Capture